

События 
Число людей на Земле достигло 257 миллионов человек.

Римская империя 
 Консулы Тиберий Клавдий Север Прокул и Гай Авфидий Викторин.
 Север отказывается от предложенного сенатом триумфа. Север в Иудее, где запретил обращение в иудаизм и христианство.
 Около 200 — Сирийский епископ Серапион.
 Построен Собор Святой Девы Марии в Дамаске.

Азия 
 5 мая Сунь Цэ смертельно ранен на охоте и завещает власть своему младшему брату Сунь Цюаню.
 Октябрь: Битва при Гуаньду — крупная победа Цао Цао.
 Неудачное покушение на Цао Цао.

Индия 
 Предводитель саков  династии Западные Кшатрапы стал правителем Малвы.

Родились 
 Цецилия Римская — святая римская дева-мученица. (ум. 230)
 Тацит — римский император в 275—276 годах. (ум. 276)

Скончались 
 Васудэва (кушанский царь)
 Либерий Равеннский — святой епископ из Равенны.
 Юй Цзи — даосский мудрец.
 6 февраля: Тюай — 14-й император Японии.
 5 мая: Сунь Цэ — полководец конца эпохи империи Хань.

Галерея

См. также

Примечания